Le Bourgeau steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Villard im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Cergues im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Verrières-de-Joux im Département Doubs, Frankreich

Siehe auch:
 Bourgeau